Sosnowka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 einer Stadt in der Oblast Kirow, siehe Sosnowka (Kirow)
 von Siedlungen städtischen Typs:
 in der Oblast Tambow, Verwaltungszentrum des Sosnowski rajon, siehe Sosnowka (Tambow, Sosnowski)
 in der Republik Tschuwaschien, siehe Sosnowka (Tschuwaschien)
 von ländlichen Siedlungen:
 eines Dorfes in der Region Altai, siehe Sosnowka (Altai)
 eines Dorfes in der Oblast Amur, siehe Sosnowka (Amur)
 einer Siedlung in der Oblast Archangelsk, Rajon Konoscha, siehe Sosnowka (Archangelsk, Konoscha)
 einer Siedlung in der Oblast Archangelsk, Rajon Pineschski, siehe Sosnowka (Archangelsk, Pineschski)
 eines Dorfes in der Republik Baschkortostan, siehe Sosnowka (Baschkortostan)
 eines Dorfes in der Oblast Brjansk, siehe Sosnowka (Brjansk)
 einer Siedlung im Autonomen Gebiet der Chanten und Mansen, siehe Sosnowka (Chanten und Mansen)
 eines Dorfes in der Oblast Irkutsk, siehe Sosnowka (Irkutsk)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Bagrationowsk) (bis 1946 Schwanis, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk, Landgemeinde Chrabrowo, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Gurjewsk, Chrabrowo) (bis 1946 Fritzen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk, Landgemeinde Lugowoje, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Gurjewsk, Lugowoje) (bis 1946 Kaveling, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow, Landgemeinde Iljuschino, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Nesterow, Iljuschino) (bis 1938 Danzkehmen, 1938–1946 Oettingen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow, Landgemeinde Tschistyje Prudy, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Nesterow, Tschistyje Prudy) (bis 1938 Szeldkehmen/Scheldkehmen, 1938–1946 Schelden, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Polessk) (bis 1946 Groß Baum und Augstagirren, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Prawdinsk) (bis 1946 Puschkeiten, Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Selenogradsk) (deutsch Bledau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 eine erloschenen Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Neman (deutsch Reisterbruch, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kemerowo, Rajon Gurjewsk, siehe Sosnowka (Kemerowo, Gurjewsk)
 eines Dorfes in der Oblast Kemerowo, Rajon Nowokusnezk, siehe Sosnowka (Kemerowo, Nowokusnezk)
 eines Dorfes in der Oblast Kirow, Rajon Uni, siehe Sosnowka (Kirow, Uni)
 eines Dorfes in der Oblast Kurgan, siehe Sosnowka (Kurgan)
 eines Dorfes in der Oblast Kursk, siehe Sosnowka (Kursk)
 einer Siedlung in der Republik Mordwinien, siehe Sosnowka (Mordwinien)
 eines Dorfes in der Oblast Moskau, siehe Sosnowka (Moskau)
 eines Dorfes in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Sergatsch, siehe Sosnowka (Nischni Nowgorod, Sergatsch)
 eines Dorfes in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Spasskoje, siehe Sosnowka (Nischni Nowgorod, Spasskoje)
 eines Dorfes in der Oblast Nowgorod, siehe Sosnowka (Nowgorod)
 eines Dorfes in der Oblast Omsk, siehe Sosnowka (Omsk)
 eines Dorfes in der Oblast Orjol, siehe Sosnowka (Orjol)
 eines Dorfes in der Oblast Pensa, Rajon Baschmakowo, siehe Sosnowka (Pensa, Baschmakowo)
 eines Dorfes in der Oblast Pensa, Rajon Bekowo, siehe Sosnowka (Pensa, Bekowo)
 eines Dorfes in der Oblast Pensa, Rajon Bessonowka, siehe Sosnowka (Pensa, Bessonowka)
 eines Dorfes in der Region Perm, Rajon Berjosowka, siehe Sosnowka (Perm, Berjosowka)
 eines Dorfes in der Region Perm, Rajon Orda, siehe Sosnowka (Perm, Orda)
 eines Dorfes in der Oblast Saratow, Rajon Baltai, siehe Sosnowka (Saratow, Baltai)
 eines Dorfes in der Oblast Saratow, Rajon Saratow, siehe Sosnowka (Saratow, Saratow)
 einer Siedlung in der Oblast Swerdlowsk, siehe Sosnowka (Swerdlowsk)
 eines Dorfes in der Oblast Tambow, Mordowski rajon, siehe Sosnowka (Tambow, Mordowski)
 eines Dorfes in der Republik Tatarstan, siehe Sosnowka (Tatarstan)
 eines Dorfes in der Oblast Tjumen, siehe Sosnowka (Tjumen)
 eines Dorfes in der Oblast Tomsk, siehe Sosnowka (Tomsk)
 eines Dorfes in der Republik Udmurtien, siehe Sosnowka (Udmurtien)
 eines Dorfes in der Oblast Uljanowsk, Rajon Karsun, siehe Sosnowka (Uljanowsk, Karsun)
 eines Dorfes in der Oblast Uljanowsk, Rajon Maina, siehe Sosnowka (Uljanowsk, Maina)
 eines Dorfes in der Oblast Wolgograd, siehe Sosnowka (Wolgograd)
 einer Siedlung in der Oblast Wologda, Rajon Tscherepowez, siehe Sosnowka (Wologda, Tscherepowez)
 einer Siedlung in der Oblast Wologda, Rajon Wologda, siehe Sosnowka (Wologda, Wologda)

Sosnowka ist der Name folgenden Ortes in Kasachstan:
 ein Dorf in im Gebiet Pawlodar, siehe Sosnowka (Pawlodar)

Sosnowka (polnisch Sosnówka) ist der Name folgender Orte in Polen:
Sosnówka (dt.: Seidorf), Ortsteil von Podgórzyn in Niederschlesien
 Sosnówka (Powiat Bialski), Dorf im Powiat Bialski der Woiwodschaft Lublin

sowie des Flusses
Sosnówka (Netta), Zufluss der Netta (Biebrza)

Sosnowka (kirgisisch ) ist der Name folgender Orte in Kirgistan:
 eines Dorfes im Rajon Dschajyl im Gebiet Tschüi, siehe Sosnowka (Tschüi)

Siehe auch:
 Sosniwka